Technetiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Technetium und Fluor:

Technetium(V)-fluorid, TcF5
Technetium(VI)-fluorid, TcF6